

Geografia 
 Kola – isola dell'Indonesia
 Kola – comune del Mali nel circondario di Bougouni
 Kola – fiume della Russia
 Kola – penisola della Russia
 Kola – città della Russia
 Kola – golfo del Mar Bianco
 Pozzo superprofondo di Kola – in Russia, il pozzo di perforazione più profondo del mondo
 Köla – località del comune di Eda in Svezia

Persone 
 Denisa Kola – modella albanese.

Bevande 
 Kola Real
 Inca Kola
 Red Kola

Pagine correlate
Cola